Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, instituição pública de ensino brasileira
 Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado no Brasil pela lei 8.069/90
 Estados Confederados da América